Schacha heißen folgende geographischen Objekte:

 Schacha (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schacha (Außernzell), Ortsteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schacha (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schacha (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern

 Schacha (Wieselburg), Stadtteil von Wieselburg, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Schacha (Gemeinde Aurolzmünster), Katastralgemeinde von Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schacha (Gemeinde Dorf), Ortschaft von Dorf an der Pram, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schacha (Gemeinde Moosbach), Ortschaft von Moosbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schacha (Gemeinde Regau), Ortschaft von Regau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

sowie:
 Schacha (Fluss), rechter Nebenfluss der Nerl in Russland

Siehe auch: 
 Schachadorf
 Schachen (Toponym) – zur Namenkunde